Жи́вкович (, , ) — южнославянская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Живкович, Александар (род. 1977) — сербский футболист.
 Живкович, Алексей Александрович (1861—после 1932) — российский герольдмейстер, тайный советник, сенатор.
 Живкович, Андрия (род. 1996) — сербский футболист.
 
 Дрча (Живкович), Бояна (род. 1988) — сербская волейболистка.
 Живкович, Димитрие (1884—1961) — югославский военный деятель, генерал.
 Живкович, Елена (род. 1991) — сербская гандболистка.
 
 Живкович, Звонко (род. 1959) — югославский сербский футболист, тренер.
 Живкович, Златан (род. 1956) — хорватский музыкант и певец.
 Живкович, Зоран (род. 1960) — премьер-министр Сербии (2003—2004).
 
 Живковач, Йосо (род. 1960) — поэт и художник.
 Живкович, Кристиян (род. 1999) — сербский футболист.
 Живкович, Любица (1936—2017) — югославская шахматистка, судья. 
 
 Живкович, Миленко (1901—1964) — сербский композитор.
 Живкович, Миодраг (1928—2020) — сербский скульптор.
 Живкович, Михайло (1856—1930) — сербский генерал.
 Живкович, Милош (род. 1985) — сербский футболист.
 Живкович, Небойша Йован (род.1962) — сербский композитор и перкуссионист.
 Живкович, Никола Григориев (в монашестве Григорий; 1839—1909) — епископ Карловацкой митрополии, митрополит Зворникско-Тузланский.
 Живкович, Николай Петрович — Георгиевский кавалер; майор; № 2183 (970); 7 июля 1810.
 Живкович, Паво (род. 1944) — сербский писатель и историк.
 Живкович, Петар (1879—1947) — югославский генерал премьер-министр.
 Живкович, Ришайро (род. 1996) — нидерландский и сербский футболист.
 Живкович, Стефан (род. 1990) — сербский футболист.

Топоним 
 Живкович Коса — поселение в Хорватии, община Войнич, Карловацкая жупания.

См. также 
 Живкович-Илич, Любомир (1918—1942) — народный герой Югославии.
 Живко (значения)
 Живков (значения)